Agnès Destercke-Monnin est une écrivain française née dans le Jura suisse le .

Livres publiés 
 Couleur d'Afrique, 2006.
 Le Défi d'Alix : pour que toujours le soleil brille, 2007.
Elle sort son nouveau livre "Ainsi sois-Tu" lors du vernissage public à la librairie Cattin à Bassecourt le .
Ce troisième livre recueille une excellente critique par ceux qui ont pu le lire avant sa sortie officielle. 
À souligner qu'Agnès Destercke-Monnin crée un petit événement culturel dans son coin de pays lors de la sortie du livre.

Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en juin 1955